Sestri Ponente – municipio di Genova
 Sestri Levante – comune ligure della Riviera di Levante